La Taupe (Tinker, Tailor, Soldier, Spy) est un roman britannique de John le Carré publié en 1974.
  (Tinker, Tailor, Soldier, Spy) est une mini-série britannique de John Irvin en sept parties, diffusé en 1979 ;
 La Taupe (Tinker, Tailor, Soldier, Spy) est un film franco-britannique réalisé par Tomas Alfredson et sorti en 2011.